(159) Эмилия () — крупный астероид главного пояса, который принадлежит к спектральному классу C, поэтому он имеет очень тёмную поверхность, богатую простейшими углеродными соединениями. Астероид был открыт 26 января 1876 года французскими астрономами братьями Полем и Проспером Генри и назван в честь Эмилиевой дороги, римской дороги в Италии, связывающей города Пьяченца и Римини.

Поверхность астероида покрыта многочисленными кратерами, что, вероятно, является результатом его соседства с семейством Гигеи. Орбита Эмилии близка к орбитам астероидов этого семейства, но его принадлежность к нему пока не доказана. 

Покрытие звёзд этим астероидом было зафиксировано трижды: в 2001, 2003 годах и 1 сентября 2016 года — в Москве, российским астроном-любителем Филиппом Романовым

См. также 
 Список астероидов (101—200)
 Классификации малых планет

Примечания

Литература 
 G. A. Krasinsky et al. Hidden Mass in the Asteroid Belt, Icarus, Vol. 158, p. 98 (2002).

Ссылки 
 
 
 Supplemental IRAS Minor Planet Survey 
 PDS lightcurve data 
 PDS occultation data 

Эмилия
Семейство Гигеи
Астероиды диаметром от 100 до 200 км